Шаповаловка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Шаповаловка (позже — Буденновка) — прежнее название села Туймекент Байзакского района Жамбылской области.

Россия 
 Шаповаловка — посёлок в Обливском районе Ростовской области.
 Шаповаловка — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

Украина 
 Шаповаловка — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Шаповаловка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Шаповаловка — село в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Шаповаловка — бывшее село в Купянском районе Харьковской области.
 Шаповаловка — село в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Шаповалов